Таос:

 Таос — диалект языка северный тива, на котором говорит народ таос.

Топоним 
 Таос — город в штате Миссури, США.
 Таос — город в штате Нью-Мексико, США.
 Таос — округ в штате Нью-Мексико, США.

См. также 
 Таос-Пуэбло